Chillfaktor steht für:
 Windchillfaktor, gefühlte Temperaturdifferenz, siehe Windchill
 Der Chill Faktor, US-amerikanischer Actionfilm